Agly peut désigner :
 Agly, un fleuve côtier situé dans le nord-est des Pyrénées, qui prend sa source dans le massif des Corbières pour rejoindre la mer Méditerranée ;
 massif de l'Agly, un dôme gneissique paléozoïque situé dans les Pyrénées-Orientales et traversé par le fleuve du même nom.